AGX peut faire référence à :
  ;
 en chimie, un halogénure d'argent, noté dans le cas général AgX ;
 agul, une langue parlée au Daghestan, selon son code ISO 639-3.